Grubenberg seht für:
 Grubenberg (Schwarzenbach am Wald), Weiler in Thüringen
Berge:
 Grubenberg (Vogtland) (620,5 m)
 Grubenberg (Ellenser Wald) (298,7 m)
Siehe auch:
 Grubberg